Шпи́ттель или Шпи́калы (; ) — сельский населённый пункт в статусе городского района Вайсенберга, район Баутцен, федеральная земля Саксония, Германия.

География 
Находится примерно в пятнадцати километрах восточнее Баутцена на северном склоне холма Волаэр-Берг высотой 347 метров (иное немецкое наименование — Бичин; серболужицкое наименование — Блочин, Бычин; , ).

На востоке от деревни проходит автомобильная дорога B118 и на западе — дорога K7230.

Соседние населённые пункты: на севере — деревня Зерка (Жарки, в городских границах Вайсенберга), на северо-востоке — деревня Траушвиц (Трушецы, в границах сельского населённого пункта Ностиц), на востоке — деревня Краппе (Храпов, в городских границах Лёбау), на юге — деревня Вола (Валовы, в городских границах Лёбау), на юго-западе — деревня Брайтендорф (Вуезд, коммуна Хохкирх) и на западе — деревня Чорна (Чорнёв, коммуна Хохкирх).

История 
Впервые упоминается в 1345 году под наименованием «Spital». С 1973 по 1994 года входила в состав коммуны Ностиц. В 1994 году деревня в результате муниципальной реформы вошла в границы Вайсенберга в статусе отдельного городского района.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Spital, 1345
 Herman von dem Spital, S. Hermanni de Hospitali, 1348
 Spittal, 1390
 Spetal, 1419
 Spittil, 1434
 Spetal, 1519
 Spittel, 1657
 Spittel b. Löbau, 1875

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 161 жителей (из них — 148 лужичанина (92 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 112 жителей серболужицкое население деревни составляло 31,2 % (из них 29 взрослых владели активно верхнелужицким языком, 3 взрослых — пассивно; 3 несовершеннолетних свободно владели языком).

Демографические данные

Примечания

Ссылки 
 Spittel/ Špikały , Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Вайсенберг
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области